Гранха Родригез има више значења:

 Гранха Родригез (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Родригез (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику